Szabó Viktória (1997) válogatott labdarúgó

Egyéb
 Szávai Viktória (1976) színésznő eredeti neve